Тимбо-Гранди ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Санта-Катарина. Составная часть мезорегиона Север штата Санта-Катарина. Входит в экономико-статистический  микрорегион Каноиньяс. Население составляет 7640 человек на 2006 год. Занимает площадь 597 км². Плотность населения — 12,8 чел./км².

История 
Город основан 26 апреля 1989 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 77.922.531,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.947,25 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,680 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Санта-Катарина